ТЗУ — многозначная аббревиатура:
 ТЗУ — транспортно-заряжающее устройство
 ТЗУ — тиристорное зарядное устройство

См. также 
 ТЗУ — транзитный зоновый узел связи
  — аббревиатура латиницей